Cabay ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Cabay (* 1950), belgischer Jazzmusiker
 Yohan Cabaye (* 1986), französischer Fußballspieler